Polícrates puede referirse a:

 Polícrates, tirano de Samos.
 Polícrates, obispo de Éfeso.
 Polícrates de Atenas, sofista.
 Anillo de Policrates, poema dramático de Eugenio de Castro.